HMS Lion är namnet som 18 skepp i Royal Navy har burit. Andra skepp har varit planerade men har aldrig färdigställts:

HMS Lion, var ett 36-kanoners skotskt skepp tillfångataget 1511 och såldes 1513.
HMS Lion, var ett 50-kanoners skepp byggt 1536 och fanns i skeppslistorna till 1559.
HMS Lion, var ett skotskt skeppt tillfångataget 1549 och förliste sedan utanför Harwich.
HMS Lion, var ett 40-kanoners skepp, också känt som Golden Lion. Hon ombyggdes fyra gånger: 1582, 1609, 1640 och 1658. Efter hennes ombyggnad 1609 omdöptes hon till Red Lion men man tog senare tillbaka Lion efter ombyggnaden 1640. Hon såldes 1698.
HMS Lion, var en 6-kanoners ketch, också känd som Young Lion. Hon tillfångatogs från holländarna 1665, såld 1667, återköpt 1668 och sänktes vid Sheerness 1673.
HMS Lion, var ett femteklass linjeskepp tillfångataget från algerier 1683 och såldes samma år.
HMS Lion, var en 4-kanoners hoj förvärvad 1702. Hon tillfångatogs av fransmännen 1707 men återtogs 1709 och ombyggdes det året. Hon fanns på skeppslistorna till 1737.
HMS Lion, var ett 60-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1709, ombyggd 1738 och såldes 1765.
HMS Lion, var ett transportskepp sjösatt 1753, hulkades 1775 och såldes 1786.
HMS Lion, var en kutter förvärvad 1763 och såldes 1771.
HMS Lion, var ett forskningsfartyg i tjänst från 1774 till 1785.
HMS Lion, var ett 64-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1777. Hon användes som hulk från 1816 och såldes för upphuggning 1837.
HMS Lion, var en skonert förvärvad runt 1781 och såldes 1785.
HMS Lion, var en 4-kanoners kanonbåt, ursprungligen en holländsk hoj. Hon förvärvades 1794 och såldes 1795.
HMS Lion, var en skonert i tjänst från 1823 och såldes 1826.
HMS Lion, var ett 80-kanoners andraklass linjeskepp sjösatt 1847. Hon konverterades till propellerframdrivning 1859 och blev ett skolfartyg efter 1871. Hon såldes för upphuggning 1905.
HMS Lion, var en slagkryssare av Lion-klass sjösatt 1910 och såldes 1924.
HMS Lion, skulle blivit ett slagskepp av Lion-klass. Hon kölsträcktes 1939 men arbetet sköts upp senare det året och igen 1942. Hon avbeställdes till slut 1945 och hon bröts upp på slipen.
HMS Lion, var en kryssare av Tiger-klass sjösatt 1944 som HMS Defence av Minotaur-klass. Hon färdigställdes till slut med en reviderad design 1960. Hon placerades i reserven 1964 och skrotades 1975.

Se även
HMS Lioness
HMS Lion's Whelp
HMS Two Lions